Kovačević je jihoslovanské příjmení, které má následující nositele:
 Darko Kovačević (* 1973), fotbalista
 Dušan Kovačević (* 1948), dramatik
 Ferdinand Kovačević (1838–1913), vynálezce
 Jerotej Kovačević (1809–1891), duchovní a politik
 Mara Kovačevićová (* 1975), judistka
 Radomir Kovačević (1954–2006), judista
 Sabahudin Kovačevič (* 1986), lední hokejista
 Saša Kovačević (* 1985), zpěvák
 Zdravko Kovačević (* 1984), fotbalista